Castle Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Castle Knob (New Mexico)	
 Castle Knob (West Virginia)